Anguilla steht für: 

 Anguilla, ein britisches Überseegebiet in der Karibik
 Anguilla (Insel), Hauptinsel des Britischen Überseegebiets Anguilla
 Aale, lat. Anguilla, eine Knochenfischgattung
 Anguilla Brook, Fließgewässer im New London County, US-Bundesstaat Connecticut
 Anguilla Island, Insel im Washington County, US-Bundesstaat Maine

Anguilla ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Anguilla (Georgia), im Glynn County, Bundesstaat Georgia
 Anguilla (Mississippi), im Sharkey County, Bundesstaat Mississippi
 Anguilla (Virgin Islands), in Saint Croix, Amerikanische Jungferninseln